Richford :

 Richford, localité dans l'état de New York
 Richford (Vermont)